Andrea Barberi – włoski lekkoatleta, sprinter
 Domenico Barberi – członek Zgromadzenia Męki Pańskiej i teolog, kapłan, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego
 Katie Barberi – meksykańska aktorka